Anticyre (en grec Anticyra) est le nom de plusieurs villes de Grèce antique.

Anticyre, primitivement Cyparisse, aujourd'hui Aspra-Spitia, ville de Phocide, sur le golfe de Crissa, fameuse par l'hellébore qu'on recueillait aux environs, et auquel on attribuait la vertu de guérir la folie. Détruite par Philippe dans la guerre sacrée.
Anticyre, une ville de Thessalie, près de l'embouchure du Sperchios, 
Anticyre, une île de la mer Égée.

Ces deux dernières produisaient aussi de l'hellébore.